Die Irish League 1966/67 war die 66. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Glentoran FC wurde zum zwölften Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1966/67
Fußballsaison 1966/67